Sosibio di Sparta – storico spartano vissuto nell'età ellenistica
Sosibio da Taranto – capitano delle guardie del corpo di Tolomeo II
Sosibio – probabilmente nipote del precedente, il più famoso di questo nome, ministro di Tolomeo IV
Sosibio – figlio del precedente, guardia del corpo di Tolomeo V
Sosibio – tutore di Britannico, l'erede di Claudio